Le nom Moularès peut désigner :

 la ville de Moularès (Oum El Araies, en arabe), en Tunisie ;
 la délégation de Moularès, en Tunisie ;
 la commune de Moularès (département du Tarn), en France.